Soper – fiume del Canada, in Nunavut
 Soper – comune degli Stati Uniti d'America, in Oklahoma

Persone 

 Steve Soper – pilota automobilistico britannico
 Tony Soper – ornitologo, naturalista e conduttore televisivo inglese